Il doppio del torneo di tennis WTA South Carolina 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Laura Gildemeister e Tine Scheuer-Larsen che hanno battuto in finale Mercedes Paz e Candy Reynolds 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Laura Gildemeister /  Tine Scheuer-Larsen (Campionesse)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Eva Pfaff (semifinali)
 Mercedes Paz /  Candy Reynolds (finale)
 Camille Benjamin /  Gretchen Magers (quarti di finale)

 Jaime Kaplan /  Kim Sands (semifinali)
 Assente
 Maria Lindström /  Catherine Suire (secondo turno)
 Isabel Cueto /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1987